San Patrizio, vescovo ed evangelizzatore dell'Irlanda, patrono d'Irlanda (17 marzo). 
 san Patrizio, vescovo in Alvernia (16 marzo)
 san Patrizio, vescovo e martire a Bursa (28 aprile)
 san Patrizio Dong Bodi, seminarista cinese e martire (9 luglio)
 san Patrizio, abate a Nevers (24 agosto)
 Saint Patrick's Day – festa di San Patrizio (17 marzo)
 San Patrizio – frazione di Conselice, in provincia di Ravenna (Italia)
 San Patrizio – titolo cardinalizio
 San Patrizio vescovo d'Irlanda – dipinto di Giambattista Tiepolo

Note